Eberle ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adam Eberle (1804–1832), deutscher Maler

 Aloisia Eberle (1889–nach 1924), deutsche Politikerin (BVP), MdL Bayern 
 Ambros Eberle (1820–1883), Schweizer Politiker und Hotelier
 August Eberle (1847–1918), deutscher Pädagoge und Komponist

B 

 Benjamin Eberle (* 1963), liechtensteinischer Skilangläufer
 Bernd Eberle (1941–1978), deutscher Schriftsteller 
 Bernhard Eberle (* 1965), deutscher Künstler
 Birgitta Siefker-Eberle (* 1954), deutsche Botschafterin

C

D 
 Dietmar Eberle (* 1952), österreichischer Architekt
 Dieter Eberle (1927–1994), deutscher Journalist
 Dionys Eberle (1880–1932), Schweizer Mediziner
 Dominik Eberle (* 1996), deutscher American-Football-Spieler
 Doraja Eberle (* 1954), österreichische Politikerin

E 
 Eduard His-Eberle (1886–1948), Schweizer Rechtswissenschaftler und Historiker
 Edward W. Eberle (1864–1929), US-amerikanischer Admiral
 Elisabeth Eberle (* 1963), Schweizer Künstlerin
 Emilia Eberle (* 1964), rumänische Turnerin
 Eugen Eberle (1908–1996), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD, DL)
 Ewald Eberle (* 1933), liechtensteinischer Skirennläufer

F 
 Fabian Eberle (* 1992), liechtensteinischer Fußballspieler
 Ferdinand Eberle (* 1949), österreichischer Politiker

 Friedhelm Eberle (* 1935), deutscher Schauspieler
 Friedrich Eberle (Komponist) (1853–1932), deutscher Kapellmeister und Komponist 
 Friedrich Eberle (Heimatforscher) (1877–1948), deutscher Heimatforscher und Museumsgründer 
 Fritz Eberle (1887–nach 1931), deutscher Jurist und Versicherungsfunktionär

G 
 Georg Eberle (1787–1855), österreichischer Offizier und Festungsbaumeister
 Glen Eberle (* 1963), US-amerikanischer Biathlet
 Götz Eberle (* 1941), deutscher Flottillenadmiral

H 
 Hans Eberle (1925–1998), deutscher Fußballspieler
 Hans Eberle (Architekt) (* 1935), Schweizer Architekt
 Hans Ulrich Eberle (1927–1988), deutscher Bibliothekar
 Henrik Eberle (* 1970), deutscher Historiker
 Hermann Eberle (1908–1949), deutscher SS-Mann und Lagerkommandant 
 Hugo Eberle (1870–1949), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

I 
 Ingrid Eberle (* 1957), österreichische Skirennläuferin

J 
 Jaelyn J. Eberle; kanadisch-amerikanische Paläontologin
 Jakob Eberle (1718–1783), böhmischer Bildhauer
 Jana Eberle (* 1952), deutsche Tischtennisspielerin

 Jordan Eberle (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Jörg Eberle (* 1962), Schweizer Eishockeyspieler

 Joseph Eberle (1884–1947), deutscher Publizist

K 
 Karl Eberle (1869–1950), deutscher Politiker (SPD)
 Konrad Eberle (1903–1961), österreichischer Kinderarzt und Politiker
 Kurt Eberle (1908–1992), deutscher Geistlicher

L 
 Lana Eberle (* 2003), deutsche Radrennfahrerin 
 Lucas Eberle (* 1990), liechtensteinischer Fußballspieler
 Ludwig Eberle (1883–1956), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker

M 

 Markus Eberle (* 1969), deutsch-österreichischer Skirennläufer

 Matthias Eberle (1944–2022), deutscher Kunsthistoriker
 Max Eberle (* 1972), US-amerikanischer Poolbillardspieler

N 
 Norbert Eberle (* 1954), deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge

O 
 Oskar Eberle (1902–1956), Schweizer Dramatiker, Regisseur und Theaterwissenschaftler
 Otto Eberle (Chemiker) (1897–1966), deutscher Chemiker und Unternehmer 
 Otto Eberle (Maler) (1909–1981), deutscher Maler und Grafiker

P 
 Paul Eberle (1924–2006), deutscher LDPD-Funktionär und Lehrer
 Peter Eberle (1793–1852), deutscher Händler und Politiker (Landtag Bayern)
 Pierre-Yves Eberle (* 1968), Schweizer Berufsoffizier

R 
 Raimund Eberle (1929–2007), deutscher Verwaltungsjurist
 Rainer Eberle (* 1954), deutscher Diplomat
 Ray Eberle (1919–1979), US-amerikanischer Sänger und Bandleader
 Richard Eberle (1918–2001), deutscher Künstler
 Robert Eberle (1815–1860), deutscher Maler
 Robert Eberle (1916–1981), US-amerikanischer Sänger, siehe Bob Eberly
 Roland Eberle (* 1953), Schweizer Politiker (SVP)

S 
 Sigrid Eberle (* 1952), österreichische Skirennläuferin
 Simon von Eberle (um 1756–1827), österreichischer Geistlicher, Physiker und Astronom
 Susanne Eberle-Strub (* 1960), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Syrius Eberle (1844–1903), deutscher Bildhauer und Maler

V 
 Vera Balser-Eberle (1897–1982), österreichische Schauspielerin
 Verena Eberle (* 1950), deutsche Schwimmerin
 Veronika Eberle (* 1988), deutsche Violinistin
 Vincent Eberle (* ≈1991), deutscher Jazzmusiker

W 
 W. Gary Eberle (* 1944), US-amerikanischer Herpetologe und Önologe
 Walter Eberle (* 1939), deutscher Jurist und Volkswirtschaftler 
 Werner Eberle (* 1933), deutscher Maler 
 William Denman Eberle (1923–2008), US-amerikanischer Politiker und Manager
 Wolrad Eberle (1908–1949), deutscher Leichtathlet

Siehe auch 
 Eberle (Illinois)
 Eberle (Kentucky)
 Eberli Bolt († 1525), Schweizer Täuferprediger
 Eberl

Weblinks 
 Eberle bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname